Синъа́нь (Hsingan, ), провинция в северо-восточной части Китайской Республики. Занимала площадь 278437 км² с населением ок. 327,6 тыс. чел. (1947). Административный центр — г. Хайлар.

Название 
Название провинции связано с горным хребтом Большой Хинган, на котором была расположена большая часть провинции.

История 
В древности территория провинции была заселена кочевниками-скотоводами, район Большого Хингана населяли сяньбийцы. В марте 1932 года была образована провинция Синъань в составе государства Маньчжоу-го, подконтрольного Японии. После победы в Японо-китайской войне 1937—1945 гг. Народное правительство Китайской Республики, в соответствии с проектом нового районирования Северо-востока, выделило Синъань в самостоятельную административную единицу. После образования КНР в 1949 году провинция была упразднена и стала частью Автономного района Внутренняя Монголия в виде округа Хулун-Буир.

См. также 
 Карта Китайской Республики с указанием местоположения провинции и территорий, на которые КР выдвигала претензии

Административно-территориальное деление Маньчжоу-го
Бывшие провинции Китая